Daniele Borsato – calciatore italiano
Gino Borsato – pittore italiano
Giuseppe Borsato – pittore italiano
Marco Borsato – cantante olandese
Stefano Borsato – cestista italiano